The Valachi Papers peut désigner :
 , un livre racontant l'histoire de l'ancien membre de la mafia Joe Valachi, écrit par Peter Maas, en 1968. 
 The Valachi Papers, le titre original du film Cosa Nostra, adapté du précédent, réalisé par Terence Young, en 1972.